

Fumetto 
 Asso di Picche – personaggio dei fumetti italiani creato da Alberto Ongaro e Hugo Pratt
 Asso di picche (As de pique) – fumetto argentino di Ricardo Barreiro e Juan Giménez
 Asso di Picche (Ace of Spades) – nome di cinque diversi personaggi dei fumetti DC Comics
 Asso di Picche (Asso di Picche Comics) – rivista di fumetti italiana

Altro 
 Asso di picche – legatura in paleografia

Pagine correlate 
 L'asso di picche